Pico ásperos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Chaerophyllum hirsutum.
El nombre común de la planta Chaerophyllum temulum.